Степа́н Па́влович Бары́шников ( — 23 января 1943) — советский государственный и партийный деятель, председатель ЦИК Удмуртской АССР (1937 год), 1-й секретарь Удмуртского обкома ВКП(б) (1937 — 1938 годы).

Степан Павлович входил в состав особой тройки НКВД СССР решение Политбюро ЦК ВКП(б) №П51/145, от 5 июля 1937 года и приказ Наркома ВД СССР № 00447, от 30 июля 1937 года. Член ВКП(б) с мая 1917 года по 1938 год.

Биография 
Родился в деревне Бармашур Уканской волости Глазовского уезда Вятской губернии. По национальности удмурт. В 1914—1916 годах учился в Петербургском университете (два курса). 
«Я — сын крестьянина — середняка Вотской области Глазовского уезда Нижнеуканской волости деревни Бармашур. Родился в 1893 году 22 декабря. До 12 лет жил у родителей. Кончил начальную земскую школу и благодаря учительнице, которая меня учила, попал в гимназию, находящуюся в уездном городе Глазове, в 35 км от моей деревни. До 4-го класса переживал острую нужду, абсолютно во всём. С 5-го класса начал давать уроки, что явилось достаточным источником средств, чтобы выйти совершенно из-под материальной зависимости отца. Кончил гимназию в 1914 году. Имел сильное желание продолжать ученье дальше, но средств не было. Поступил на железную дорогу в качестве поденного рабочего, получал 50 копеек в день и одновременно давал уроки. Осенью 1914 года поступил в Петербурский университет. Ввиду отсутствия средств в конце ноября вынужден был выехать в г. Кашин Тверской губернии в качестве домашнего учителя. В феврале 1915 года оттуда уехал. Весной 1915 года получил от Глазовской земской управы стипендию в размере 200 рублей в год. Кроме того, изредка имел уроки. Но всё же жил чрезвычайно бедно…»

В 1916 году призван на военную службу в Русскую армию. Окончил Одесскую школу прапорщиков и в феврале 1917 года был направлен в 106-й полк в город Вятку на должность младшего офицера. В 1918 года — член Глазовского уездного Совета, военком Глазовского уезда, командир батальона Вотской особой дивизии. Барышников с товарищами организует подавление эсеро-кулацких восстаний в Унинской, Юсовской и других волостях. В середине августа отряд красноармейцев подавляет «эсеро-кулацкий мятеж» в Святогорье (ныне село Красногорское). В сентябре 1918 года С. П. Барышникова назначают комиссаром нового Вятского полка, которые участвуют во взятии Воткинска.

В феврале — июле 1921 года и с мая 1926 года по август 1927 года ответственный секретарь областного комитета ВКП(б) Вотской автономной области. В 1922—1924 годах ответственный секретарь Тобольского уездного и Ишимского окружного комитетов партии.

В 1927—1929 годах учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока. В последующее время работал на ответственных должностях партийных, советских органов в Тюмени, Тобольске, Перми, Свердловске. В 1930—1937 годах инструктор политсектора Наркомата земледелия СССР.

С 21 марта по 23 июля 1937 года председатель ЦИК Удмуртской АССР, с 19 июня 1937 по 7 июня 1938 первый секретарь Удмуртского областного комитета ВКП(б). Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу Наркома ВД СССР № 00447, от 30 июля 1937 года и участием в сталинских репрессиях.

Завершающий этап 
В 1938 году арестован за участие в контрреволюционной вредительской организации, в 1940 году приговорён ОСО при НКВД СССР, к 8 годам лишения свободы, по статье: 58-7, 58-11 УК РСФСР. Скончался от истощения, в 1943 году, в Ухтинском исправительно-трудовом лагере (Ухтинском ИТЛ). Реабилитирован 6 февраля 1956 года Президиумом Верховного Суда УдмАССР.

Память 
В честь С. П. Барышникова были названы:
 В 1935 году село Святогорское переименовали в Барышниково — в честь первого секретаря Удмуртского обкома ВКП(б), затем, когда того арестовали в 1930-е годы, оно получило своё нынешнее имя — Красногорское.
 колхоз, с 1976 года — 1992  год, который в дальнейшем переименован в СПК «Мир»;
 улица в Устиновском районе Ижевска, в 1976 году;
 улица в Бармашуре (1992 год), где ему 17 ноября 1989 году был установлено памятник.

Примечания

Литература 
 Постановление VII-й Внеочередной сессии ЦИК Удмуртской АССР;
 Постановление IX-й сессии ЦИК Удмуртской АССР;
 Постановление I-го пленума Удмуртского областного комитета ВКП(б).

Ссылки 
 Сельская правда, Созвездие имен достойных, Барышников Степан Павлович (1893—1943 г.г.). 
 Барышников Степан Павлович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза.
 Барышников Степан Павлович на сайте Госсовета Удмуртии.
 Сайт «Открытый список», Барышников Степан Павлович (1894). 
 Сайт UDM.TRAVEL, 2018, Барышников Степан Павлович. 

Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Первые секретари Удмуртского обкома КПСС
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР